CIHR steht als Abkürzung für:

 Canadian Institutes of Health Research, staatliche Organisation für medizinische Forschung in Kanada
 Consistoire Colmar (Consistoire israélite du Haut-Rhin), eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (établissement public du culte), die als staatlich anerkannte Dachorganisation der jüdischen Gemeinden im Département Haut-Rhin fungiert, Sitz in Colmar
 Zentrum für integrierte Kohlenwasserstoffforschung (in Gründung), siehe Deutsches GeoForschungsZentrum#Geoengineering-Zentren und Wissenschaftliche Infrastrukturen

Abkürzung